Schneidkopf (Schneidekopf) steht für
Schneidkopf (Bergbau), Tunnelbaugerät
Schneidkopf eines Cutters (Zuschneideautomat)
Schneidekopf, Bestandteil des Glasschneiders
Ein schnell auswechselbares Drehwerkzeug, siehe Drehmeißel#Schneidköpfe